HMS Greyhound je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Greyhound (1545) 
 HMS Greyhound (1585) 
 HMS Greyhound (1636) 
 HMS Greyhound (1657) 
 HMS Greyhound (1672) 
 HMS Greyhound (1694) 
 HMS Greyhound (1712) 
 HMS Greyhound (1719) 
 HMS Greyhound (1741) 
 HMS Greyhound (1763) 
 HMS Greyhound (1773) 
 HMS Greyhound (1780) 
 HMS Greyhound (1783) 
 HMS Greyhound (1813) 
 HMS Greyhound (1859) 
 HMS Greyhound (1900) 
 HMS Greyhound (H05) 
 HMS Greyhound (1944)

Greyhound